Konkurs na skoczni dużej mężczyzn – jedna z konkurencji skoków narciarskich na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich 2022, która została rozegrana w dniach 11–12 lutego w kompleksie skoczni Snow Ruyi National Ski Jumping Centre.

Terminarz

Wyniki

Kwalifikacje (11.02.2022)

Konkurs główny (12.02.2022)

Bibliografia 

 Wyniki kwalifikacji
 Wyniki konkursu głównego

Skoki narciarskie na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich 2022